МНФК «Гринизация» – специализированный продукт для лечебного и профилактического питания. Инновационный мультинутриентный функционально-пептидный комплекс, включающий в себя огромное количество натуральных биологически активных компонентов, обеспечивающих гепатопротекторный и иммуномоделирующий эффект. Это первый в мире продукт такого плана, который компания выпускает с 2003 года. Применение в клинической практике мультинутриентных функционально-пептидных комплексов «Гринизация» рекомендовано Министерством здравоохранения Украины в 2009 – 2010 годах, как составная часть диетотерапии (лечебного питания) больных гепатитом, метаболическим синдромом, хроническим панкреатитом на фоне ожирения. II типа в сочетании с гипертонической болезнью и при острых респираторных вирусных инфекциях.

В состав комплекса входят два отдельных продукта, обеспечивающих его эффективность. Это натуральные пищевые нутриенты в сухом и жидком состоянии (Грин Про I и Грин Микс I соответственно). Используясь в комплексе, они усиливают действие друг друга.[1][2][3][4][5].

Состав продуктов МНФК «Гринизация» 
Мультинутриентные функционально-пептидные комплексы разработаны на основании концепции сбалансированного питания, теории функциональных систем, представлений об ассимиляции биологически активных компонентов пищи в наиболее усвояемой форме. Согласно методических рекомендаций от 22 марта 2010 года, утверждённых Минздравом Украины, мультинутриентные функционально-пептидные комплексы «Гринизация» представляют собой:

Состав «Гринизация Микс»

вытяжка активно действующих веществ из кумыса натурального (кобыльего молока); спирулина, ламинария, кукумария; омега-комплекс жиров морской рыбы; порошок из перепелиных яиц; масла: облепиховое, льняное, зародышей пшеницы, грецкого ореха, кедровое, виноградных косточек; водные экстракты: травы чабреца, плодов перца, корня любистка, травы хвоща полевого, листьев крапивы двудомной, листьев подорожника, листьев и корня петрушки, стебля алоэ, лука, чеснока, корня элеутерококка, семян льна, расторопши, корня лопуха, шишек хмеля, коры крушины; витамины: В1, В2, В6, В12, D3, К3; мидийный комплекс; экстракт виноградных косточек; стевия, сироп вишни.

Состав «Гринизация Про»

сложный белково-пептидный комплекс животного происхождения; порошок перепелиных яиц; порошок артишока, порошок топинамбура; лецитин, лактулоза; семена расторопши пятнистой, спирулина, чечевица; аскорбиновая кислота.

История 
Технология приготовления диетических продуктов «Гринизация», и в частности продукты «Грин Про» и «Грин Микс» являются разработками ООО «Ворлд гринизейшен систем». Медико-биологическое обеспечение программы"GRINIZATION" на Украине осуществляет ООО «Институт здоровья нации».

С 2003 года началось опытное производство в Бистрице (Болгария). Доклинические и клинические исследования разработанных продуктов в 2003—2007 годах проводились, в частности, в научно-исследовательских учреждениях и клиниках, подконтрольных Минздраву Украины:
 на кафедре инфекционных болезней и кафедре клинической фармакологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца МОЗ Украины;
 в центральной научно-исследовательской лаборатории, на кафедре гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии и кафедре онкологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика МОЗ Украины;
 Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова АМН Украины;
 Институте нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины;
 Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины;
 Киевском городском детском гастроэнтерологическом центре;
 Донецком государственном медицинском университете имени М. Горького;
 Украинском научно-исследовательском противочумном институте имени И. И. Мечникова;
 Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко;
 Институте биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины;
 Институте технической теплофизики НАН Украины.

Научные публикации, отражающие процесс доклинических и клинических исследований продуктов гринизации, общедоступны и с ними можно ознакомиться в электронной библиотеке ООО «Институт здоровья нации».

Литература

Примечания 

Пищевые добавки